Ahornblatt ist die Bezeichnung für:

 Ahornblatt (Pflanze) (Mukdenia rossii), ostasiatische Pflanze aus der Familie Steinbrechgewächse
 ein Blatt eines Gehölzes aus der Gattung der Ahorne
 die Großgaststätte Ahornblatt in Berlin
Maple Leaf, das Nationalsymbol Kanadas
 Das Ahornblatt, Fernsehserie
 Ahornblatt (Heraldik), eine gemeine Wappenfigur

Siehe auch